Christine Njeuma, une aviatrice camerounaise
 Dorothy Njeuma, une femme politique camerounaise
 Martin Zachary Njeuma, un homme politique camerounais